Доссе:

 Доссе — река в Германии.
 Доссе, Жан — французский иммунолог.